Нан () — провинция (чангват) на севере Таиланда.

Административный центр — город Нан.

Географическое положение 
Нан находится в горной местности. Высочайшая точка лежит на высоте 2079 м над уровнем моря. Многочисленные реки сбегают с гор, на их берегах стоят населённые пункты. Провинция лежит в 670 км к северу от столицы Таиланда Бангкока.

Климат 
Климат — субэкваториальный, но не такой жаркий, как в других частях страны.

История 
В течение многих столетий территория нынешней провинции Нан была независимой. Она лишь недолгое время принадлежала царству Сукхотаи, а после его распада в XV веке стало вассалом северного государства Ланна. Затем Ланна отошла Бирме, и в Нане несколько раз вспыхивали освободительные восстания, что привело к непосредственному контролю Бирмы за этой территорией с 1714 года.
В 1788 году север Таиланда завоевал король Сиама Рама I. В 1893 году Сиам передал Нан Французскому Индокитаю. В 1932 году Нан вновь становится провинцией Сиама.

Административное деление 

Провинция подразделяется на 15 районов (ампхе), которые, в свою очередь, состоят из 99 подрайонов (тамбон) и 848 поселений (мубан).
 1. Amphoe Mueang Nan (อำเภอเมืองน่าน)
 2. Amphoe Mae Charim (อำเภอแม่จริม)
 3. Amphoe Ban Luang (อำเภอบ้านหลวง)
 4. Amphoe Na Noi (อำเภอนาน้อย)
 5. Amphoe Pua (อำเภอปัว)
 6. Amphoe Tha Wang Pha (อำเภอท่าวังผา)
 7. Amphoe Wiang Sa (อำเภอเวียงสา)
 8. Amphoe Thung Chang (อำเภอทุ่งช้าง)
 9. Amphoe Chiang Klang (อำเภอเชียงกลาง)
 10. Amphoe Na Muen (อำเภอนาหมื่น)
 11. Amphoe Santi Suk (อำเภอสันติสุข)
 12. Amphoe Bo Kluea (อำเภอบ่อเกลือ)
 13. Amphoe Song Khwae (อำเภอสองแคว)
 14. Amphoe Phu Phiang (อำเภอภูเพียง)
 15. Amphoe Chaloem Phra Kiat (อำเภอเฉลิมพระเกียรติ)

Экономика и промышленность 
Благодаря своему изолированному географическому положению провинция мало развита. Под сельское хозяйство используется около 10 % территории, 40 % — под лесное хозяйство. Провинция славится своими цитрусовыми.

Валовой социальный продукт провинции в 2004 году составлял 16 763 млн. бат.

Достопримечательности 
 Храм Пратхат Ча Хенг (Phra That Chae Haeng) — храмовый комплекс, построенный более 600 лет назад с большой позолоченой ступой времен Сукхотаи высотой более 55 м, традиционные фрески с изображением змея Нага на вихаре и статуи зайцев по всему храму.
 Храм Нонг Буа (Wat Nong Bua) с прекрасными фресками.
 Храм Пхумин (Wat Phumin) с волнообразными балюстрадами, изображающими змея Нага, и знаменитыми фресками.
 Водопад Сила Пхет (Sila Phet)
 Каньоны Сао Дин (Sao Din)
В провинции расположено несколько национальных парков. это также место проведения знаменитых ежегодных лодочных гонок. Горные реки хороши для рафтинга.

Ссылки 
 путеводитель по Таиланду. Нан 
 Карта провинции 
 Осенний Таиланд. Фоторепортаж. Часть четвертая. Провинция Нан. 

Провинции Таиланда